Агирофо́бия ( — улица,  — страх), или дромофо́бия ( — путь, бег,  — страх) — специфическая фобия, заключающаяся в постоянном, иррациональном, навязчивом страхе перед пересечением улицы или дороги. Причинами данного расстройства могут являться потеря близкого человека в ДТП, чрезмерное увлечение новостями, неуверенность в себе или наблюдение за происшествием.

Состояние человека 
Человек, страдающий данной фобией, испытывает трудности при перемещении через дорогу или по ней. Он либо отказывается её переходить, либо переходит, с трудом преодолевая приступы страха. В свою очередь, индикаторами страха являются физиологические изменения, такие как учащение пульса, повышение кровяного давления, изменение кожно-гальванической реакции, неприятные проприорецептивные ощущения (тяжесть в желудке и груди, оцепенение), а также потливость и мышечный тонус. Человек может испытывать потери ориентации и страх смерти. Люди, страдающие агорафобией, могут постоянно находиться в своих квартирах, потому что любой выход на улицу сопровождается тяжелыми эмоциональными переживаниями и соматическими симптомами. Если фобия запущенна, то человек может целыми днями находиться дома не в силах справиться со страхом выйти на улицу.

Причины и лечение 
Чаще всего болезнь появляется в детстве у детей с повышенной тревожностью. Но иногда формируются и во взрослом возрасте. Навязчивый страх также может быть связан с наличием у пациента психического расстройства.

Частые причины:

• личностные расстройства (социофобия, панические атаки, повышенная тревожность);

• ранее пережитый испуг (драка, авария, террористический акт);

• неврологические заболевания;

• приём антидепрессантов;

• злоупотребление наркотиками и алкоголем;

• сильное эмоциональное потрясение (смерть близкого, расставание).

Лечение пациентов с агорафобией включает в себя комплекс процедур, включая психотерапевтическую и медикаментозную терапию, а также общеукрепляющие средства. Широко используются физиотерапия, психотерапия и разные тренинги. Очень важны социальные мероприятия, направленные на предотвращение изоляции. Наиболее эффективный способ лечения — когнитивно-поведенческая терапия. После пациента погружают в пугающие его ситуации под контролем врача, затем самостоятельно. Формируется постепенная устойчивость к фобическим ситуациям.

Распространение 
Данная фобия не является врождённой формой и приобретается в результате жизненной деятельности в той местности, где есть дорожное покрытие. Широко распространена в местах с высокими показателями урбанизации. Наименьшее распространение агирофобия получила в сельской местности ввиду географических и социальных особенностей.

См. также 
 Список фобий

Примечания 

Специфические фобии